Plusieurs lieux – principalement des îles – portent le nom d'île Verte ou un équivalent dans une autre langue (notamment Green Island en anglais).

Îles

Australie 
 Île Verte, Queensland
 Île Verte, Nouvelle-Galles du Sud
 Réserve naturelle de l'île Verte, Australie-Occidentale
 Réserve naturelle de l'île Verte, Tasmanie
 Réserve naturelle des îles Buller, Whittell et Verte, Australie-Occidentale

Canada 
 Île Verte, Ontario
 Île Verte, Québec, sur le fleuve Saint-Laurent
 Île Verte (renommée en 2007 îlot de la Baronnie), Longueuil, sur le fleuve Saint-Laurent
 Île Verte, Québec, une des Îles-Laval
 Île Verte et Îlots de l'Île Verte (Terre-Neuve-et-Labrador), entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le partage de souveraineté entre le Canada et la France n’est pas entièrement établi

Chine 
 Île Verte, Hong Kong
 Île Verte, Macao
 Qingdao, littéralement « l'île verte », dans la province du Shandong en Chine

États-Unis 
 Île Verte, dans l'atoll de Kure, Hawaï
 Île Verte, dans le port de Boston, Massachusetts
 Île Verte (Ohio), Ohio, dans le lac Érié

France 
En France métropolitaine : 
 Île Verte, petite île côtière de la mer Méditerranée, située face à La Ciotat
 Île Verte, sur la Gironde
 Île Verte, sur la côte du Sud-Finistère, au sud de Trégunc
 Île Verte, sur la côte nord du Finistère, au large de Roscoff : exploitée comme carrière de granite, elle est un exemple d’érosion anthropique.
 Île Verte, dans l'Archipel de Bréhat
 Île-Verte, un quartier de Grenoble
 Île Verte, dans les Yvelines
 L'Île Verte, domaine et parc public à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)

En France d'outre-mer :
 Île Verte, Îlots de l'Île Verte et Enfant Perdu de l'Île Verte, Saint-Pierre-et-Miquelon, entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, dont la souveraineté française ou canadienne n'est pas clairement définie pour les deux premiers.
 L'île Verte, une île de Guyane.
 Île Verte, un ilot de Nouvelle-Calédonie.
 Île Verte, dans les îles Kerguelen

Royaume-Uni 
 Île Verte, Dorset
 Île Verte, îles Scilly
 Île Verte, une des îles de l'atoll Peros Banhos de l'archipel des Chagos, Territoire britannique de l'océan Indien revendiqué aussi par l'île Maurice

Taïwan
 Île Verte, Taïwan

Autres endroits 
 Île Verte, Égypte, golfe de Suez
 Île Verte, Érythrée, dans la mer Rouge
 , Algésiras, Espagne
 Île Verte, Kerala, Inde
 Île Verte, Jamaïque
 Île Verte, Nouvelle-Zélande
 Les îles Vertes ou Îles Green, petit archipel de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Autres 
 L'Île Verte, dans le Val d'Aulnay à Châtenay-Malabry (France)
 L'Île-Verte, quartier de Grenoble situé dans un méandre de l'Isère
 L'Isle-Verte, village du Québec

Notes et références

Voir aussi